Абу Саид
 Абу-Саид —  средневековый армянский врач ассирийского происхождения.
 Абу Саид Майхани (967—1049) — суфийский поэт.
 Абу Саид Гардизи (XI век) — персидский географ и историк.
 Абу Саид Масуд — газневидский султан (1099—1115).
 Абу Саид Бахадур-хан (1305—1335) — ильхан Ирана из династии Хулагуидов.
 Абу-Сеид (1424—1469) — правнук Тимура, правитель Мавераннахра и Хорасана.
 Абу Саид-хан — четвёртый правитель из династии Шейбанидов в Бухарском ханстве.
 Абу Саид Жанибек-хан — казахский хан, один из основателей Казахского ханства и его правитель, предположительно, в 1474−1480 годах.